Bečice, comune del distretto di České Budějovice
Bečice, comune del distretto di Tábor